De Grand Slam of Darts 2008 was de tweede editie van de Grand Slam of Darts. Het toernooi werd gehouden van 15 november 2008 tot en met 23 november 2008 en vond plaats in de Civic Hall in Wolverhampton. Phil Taylor verdedigde zijn titel met een 18-9 overwinning op Terry Jenkins. De vier halvefinalisten van deze editie zullen een uitnodiging voor 2009 en 2010 krijgen

Deelnemers

Loting

Groepsfase

Poule 1

Poule 2

Nine Dart shootout tussen Hamilton en Tabern voor kwalificatie voor de 2e ronde. 
Tabern wint de Bull en beslist eerst te gooien.

Hamilton wint en speelt tegen Phil Taylor in de 2e ronde.

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8

Laatste 16

Tijden, in CET, zijn een indicatie.
Tussen haakjes de 3-dart-gemiddelden en plaatsing.

† Wade gooide een 9-dart-finish in leg 12.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld van de Grand Slam of Darts 2008 bedraagt £356.000, en is als volgt verdeeld:
 Winnaar £100.000
 Runner-up £40.000
 Halve finale £20.000
 Kwartfinale £12.500
 Tweede ronde £7.500
 Eerste ronde £4.000
 Hoogste finish £2.000

Grand Slam of Darts
Darts in 2008